Николай Якименко:
 Якименко, Николай Маркович (1905—1979) — советский учёный, основоположник школы проектирования электрических следящих приводов и систем автоматического управления.
 Якименко, Николай Петрович — полный Георгиевский кавалер.